Брачёв — фамилия. Известные носители:
 Брачёв, Антон Анатольевич (1990) — украинский и российский дзюдоист.
 Брачёв, Виктор Степанович (1947) — российский историк.